El término cuarterón puede referirse a:

Cuarterón de una puerta, un ornamento rectangular repetido regularmente para decorar algunas puertas;
Cuarterón de una ventana, unas pequeñas vigas o palos que separan las ventanas en cuadros más pequeños; 
El cuarterón, antigua medida hispana para pesar el grano, equivalente a un cuarto de libra (véase Antiguas medidas españolas);
El cuarterón, también llamado pan de cantos, variedad de pan andaluz;
El cuarterón, casta colonial española. Literalmente, un peninsular con «un cuarto» de indio;
Un cuarterón de mestizo, una persona nacida en América de mestizo y española, o viceversa;
Un cuarterón de mulato, una persona nacida en América de mulato, y mestiza, o viceversa;